Amálie Cádizská (12. října 1834, Madrid – 27. srpna 1905, Bavorsko) byla cádizská princezna z Bourbonské dynastie a manželka bavorského prince Adalberta.

Život 
Narodila se z manželství cádizského vévody Františka s Luisou Karlotou Neapolsko-Sicilskou, oba její rodiče patřili k Bourbonské dynastii. Stejně jako její manžel Adalbert i ona byla nejmladším dítětem svých rodičů. Měla deset starších sourozenců, ale pouze šest se dožilo dospělosti. Jejím nejznámějším sourozencem byl titulární španělský král František, manžel královny Izabely II..

Dne 25. září 1856 v Madridu spojila s Vojtěchem svůj život a porodila mu pět dětí.
Manžela přežila o třicet let a dožila se poměrně vysokého věku sedmdesáti let. Je pochována v Kostele sv. Michala v Mnichově.

Potomci 
Celkem měla pět dětí:

 Ludvík Ferdinand Bavorský (22. října 1859 – 23. listopadu 1949), bavorský princ, ⚭ 1883 Marie de la Paz de Borbón (23. června 1862 – 4. prosince 1946)
 Alfons Bavorský (24. ledna 1862 – 8. ledna 1933), bavorský princ, ⚭ 1891 Luisa Orleánská (19. července 1869 – 4. února 1952)
 Isabela Marie Bavorská (31. srpna 1863 – 26. února 1924), bavorská princezna, ⚭ 1883 Tomáš Savojský (6. února 1854 – 15. dubna 1931), vévoda janovský
 Elvíra Bavorská (22. listopadu 1868 – 1. dubna 1943), bavorská princezna, ⚭ 1891 Rudolf Kristián Wrbna-Kounic (4. června 1864 – 24. prosince 1927)
 Klára Bavorská (11. října 1874 – 29. května 1941), zemřel svobodná a bezdětná

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourboni
Bavorské princezny
Narození v roce 1834
Narození 12. října
Narození v Madridu
Úmrtí v roce 1905
Úmrtí 27. srpna
Úmrtí v Mnichově
Pohřbení v Mnichově
Ženy